est un genre éteint de plésiosaures ayant vécu durant le Jurassique supérieur dans ce qui est actuellement le Royaume-Uni. L'espèce type est  et, en 2022, le genre est resté monotypique.

Présentation 
Le taxon a été nommé par Charles William Andrews en 1909, et la seule espèce connue est Tricleidus seeleyi.

Description

Cladogramme dans Cryptoclididae

Voir aussi 

 Liste de plésiosaures
 Sauropterygia
 Plesiosauria
 Cryptoclididae

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 1909
Paléontologie au Royaume-Uni
Paléontologie en Norvège